Il singolare del torneo di tennis Acapulco Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Horst Skoff che ha battuto in finale Javier Frana 6-3, 7-6.

Teste di serie

 Horst Skoff (Campione)
 Gilbert Schaller (quarti di finale)
 Francisco Montana (secondo turno)
 Horacio de la Peña (primo turno)

 Sláva Doseděl (secondo turno)
 Javier Frana (finale)
 Sergio Cortés (primo turno)
 Diego Pérez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Acapulco Challenger 1993